Coacoatzintla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Coacotzintla, ort, Veracruz, Coacoatzintla, 
 Coacoatzintla (kommun i Mexiko), Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar